Cieślin peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Cieślin, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Cieślin, village de la voïvodie de Łódź
 Cieślin, village de la voïvodie de Mazovie
 Cieślin, village de la voïvodie de Petite-Pologne